Gujarat (regió)
 Gujarat, estat de l'Índia
 Sultanat de Gujarat